Ваше́р-ан-Кен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Дром. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 510 км на південний схід від Парижа, 115 км на південь від Ліона, 34 км на південний схід від Валанса.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Вашер-ан-Кен на сайті французького Національного інституту географії
 Вашер-ан-Кен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вашер-ан-Кен на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вашер-ан-Кен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вашер-ан-Кен на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дром

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дром